Can Pagès, masia de la Vall d'en Bas
 Can Pagès, masia al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Pagès, masia al municipi de Sabadell (Vallès Occidental)
 Can Pagès, al Baix Empordà
 Can Pagès, al veïnat de Perles a Vilademuls
 Can Pagès Vell o Ermita de Togores, masia al municipi de Sabadell (Vallès Occidental)
 Can Pagès Vell (l'Ametlla del Vallès), masia al municipi de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
 Can Pagès: edifici de Girona.